Cantonul Marciac este un canton din arondismentul Mirande, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Armentieux || align="right" | 76 || align="right" | 32230 || align="right" | 32008
|-
| Beccas || align="right" | 83 || align="right" | 32730 || align="right" | 32039
|-
| Blousson-Sérian || align="right" | 50 || align="right" | 32230 || align="right" | 32058
|-
| Cazaux-Villecomtal || align="right" | 83 || align="right" | 32230 || align="right" | 32099
|-
| Juillac || align="right" | 121 || align="right" | 32230 || align="right" | 32164
|-
| Ladevèze-Rivière || align="right" | 223 || align="right" | 32230 || align="right" | 32174
|-
| Ladevèze-Ville || align="right" | 249 || align="right" | 32230 || align="right" | 32175
|-
| Laveraët || align="right" | 104 || align="right" | 32230 || align="right" | 32205
|-
| Marciac || align="right" | 1 160 || align="right" | 32230 || align="right" | 32233
|-
| Monlezun || align="right" | 189 || align="right" | 32230 || align="right" | 32273
|-
| Monpardiac || align="right" | 33 || align="right" | 32170 || align="right" | 32275
|-
| Pallanne || align="right" | 66 || align="right" | 32230 || align="right" | 32303
|-
| Ricourt || align="right" | 66 || align="right" | 32230 || align="right" | 32342
|-
| Saint-Justin || align="right" | 139 || align="right" | 32230 || align="right" | 32383
|-
| Scieurac-et-Flourès || align="right" | 50 || align="right" | 32230 || align="right" | 32422
|-
| Sembouès || align="right" | 56 || align="right" | 32230 || align="right" | 32427
|-
| Tillac || align="right" | 295 || align="right" | 32170 || align="right" | 32446
|-
| Tourdun || align="right" | 105 || align="right" | 32230 || align="right" | 32450
|-
| Troncens || align="right" | 199 || align="right" | 32230 || align="right" | 32455
|}
 
 

Cantoane în Gers